Carl Adolph Agardh (1785-1859), botaniste, mathématicien, économiste et homme politique suédois (abréviation botanique C.Agardh) ;
 Jakob Georg Agardh, fils de Carl Adolph Agardh, botaniste suédois (abréviation botanique J.Agardh).

Homonymie de patronyme suédois